Archibald Acheson (2. hrabia Gosford) (1776-1849) – brytyjski arystokrata, gubernator generalny Brytyjskiej Kanady
 Dean Acheson (1893-1971) – amerykański polityk i dyplomata
 Edward Goodrich Acheson (1856-1931) – amerykański inżynier i chemik, wynalazca karborundu i metody otrzymywania grafitu
 Kenny Acheson (ur. 1957) – brytyjski kierowca wyścigowy